Герман Степанович Контоев (род. 28 ноября 1971 года, Хабаровск, Россия) — российский и белорусский борец вольного стиля, чемпион мира в Софии (2001), серебряный призёр чемпионата Европы (1998), серебряный призер Кубка мира в командном и личном зачёте (1993), призёр чемпионатов РСФСР, Российской Федерации (1991, 1992, 1993). 

Также является серебряным медалистом чемпионата мира среди студентов (1996) и Игр Балтийского моря (1997). Участник Олимпийских игр в Сиднее (4 место) и Афинах (15 место).

Победитель международных турниров в Якутске (дважды), Монголии, Польше (дважды), США, Беларуси (пять раз), Греции, Словакии, Германии.

До 1995 года выступал за Россию. Тренировался у Василия Уварова. В 1992 году окончил Училище олимпийского резерва г.Якутска и 2002 году окончил институт физкультуры и спорта Якутского государственного университета (ныне Северо-Восточный федеральный университет).

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь
 Почётный гражданин Горного улуса
 Почётный гражданин Мегино-Кангаласского улуса (2000)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Kontoev, Herman (BLR)
 Герман Контоев на wrestsakha.ru

Родившиеся в Хабаровске
Борцы Белоруссии
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Борцы России
Выпускники Якутского государственного университета
Почётные граждане Горного улуса
Почётные граждане Мегино-Кангаласского улуса